Il singolare  del Cerveza Club Premium Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Giovanni Lapentti era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sebastián Decoud ha battuto in finale Daniel Muñoz de la Nava 6–3, 7–6(7–3):

Teste di serie

 Éric Prodon (secondo turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

  Daniel Muñoz de la Nava (finale)
  Facundo Bagnis (quarti di finale)
  Carlos Salamanca (quarti di finale, ritiro)
  Guillaume Rufin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Cerveza Club Premium Open 2011